Mizuhobaris — род вымерших осьминогов из семейства Argonautidae, выделяемый в монотипическое подсемейство Mizuhobariinae.

Первый описанный вид, M. izumoensis, обнаружен в нижнемиоценовых отложениях Японии.

Ископаемые остатки M. lepta найдены в осадочных породах верхнего миоцена южной Калифорнии. Для этого вида характерны невысокие радиальные ребра на тонкой бескилевой, планиспирально свернутой раковине. Это первая окаменелость Argonautidae из Западного полушария.

Классификация 
В род включают 2 вымерших вида:

Примечания 

†
Вымершие головоногие
Фауна миоцена
Фоссилии из миоценовых отложений США
Фоссилии из миоценовых отложений Японии